Пуерто де Вигас има више значења:

 Пуерто де Вигас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто де Вигас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику